Голосиловка — название нескольких населённых пунктов:
 Голосиловка — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Голосиловка — деревня в Кировском районе Калужской области.
 Голосиловка — деревня в Людиновском районе Калужской области.